Il singolare dell'E-Boks Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Johanna Larsson e Jasmin Wöhr, ma sono state battute al secondo turno da Anastasija Rodionova e Arina Rodionova.

Il titolo è stato vinto dalle giapponesi Kimiko Date-Krumm e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Kaia Kanepi e Sofia Arvidsson per 6-2, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Anna-Lena Grönefeld /  Petra Martić (primo turno)
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (semifinale)

  Kimiko Date-Krumm /  Rika Fujiwara (campionesse)                 
  Kristina Barrois /  Alberta Brianti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

E-Boks Open 2012